Udaipur – città indiana del Rajasthan
 Udaipur – città indiana del Tripura
 Udaipur – stato principesco del subcontinente indiano